Northern Region kan syfta på:
 Norra regionen (region i Ghana)
 Norra regionen (region i Kamerun)
 Norra regionen (Malawi)
 Norra regionen (region i Uganda)
 Norra distriktet, Israel